Hahn Air Lines GmbH – założone w 1994 roku jako SAL Airlines, niemieckie linie lotnicze oferujące czarterowe loty biznesowe. Po roku 2000, dwukrotnie zmieniały nazwę na Hahn Air oraz Südwestflug. W roku 2002 powróciły do nazwy Hahn Air.
100% udziałów w spółce posiada Saspo Holding GmbH. Aktualnie obsługuje regularne połączenie pomiędzy Düsseldorfem a Luksemburgiem.

Flota 
W początkowym okresie firma posiadała 3 samoloty Fairchild Swearingen Metroliner. Obecnie posiada 2 samoloty Cessna Citation Jet CJ4 oraz 1 Cessna Citation Sovereign.

Przypisy 

Niemieckie linie lotnicze